Сльота — суміш води і криги.

 Сльота Володимир Васильович (1967—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Сльота Іван Михайлович (1937) — український хоровий диригент, народний артист УРСР (1979).
 Сльота Ольга Петрівна (1947, Київ) — український живописець, донька Петра Сльоти.
 Сльота Оксана Петрівна (1950, Київ) — український живописець, донька Петра Сльоти.
 Сльота Петро Дорофійович (1911—1974, Київ) — український живописець, заслужений художник УРСР (1973).

Українські прізвища